Билимби, или Огуречное дерево () — растение семейства Кисличные, вид рода Averrhoa, культивируемое в тёплых странах ради плодов.

Распространение 
Родина Билимби — Малайзия. В настоящее время культивируется в Индонезии, Таиланде, Индии, Филиппинах, Мьянме, Шри-Ланке, Танзании. В 1793 году был завезён на Ямайку и в скором времени распространился на все Антильские острова, Колумбию, Венесуэлу, Эквадор, Гайану, Суринам, Бразилию, Северную Аргентину и страны Центральной Америки.

Биологическое описание 
Билимби — красивое листопадное дерево высотой 5—10 м с коротким стволом, разветвляющимся на несколько вертикальных ветвей. Листья сложные, 30—60 см длиной, состоящие из 11—37 овально-продолговатых листочков, расположенных супротивно и направленных вниз. Они зелёные сверху и бледно-зелёные снизу, покрыты пушком, 2—10 см длиной и 1,2—1,25 см шириной. Цветки ароматные пятилепестковые, желтовато-зелёные или багрянистые, собранные в метёлки, растут прямо на стволе или на самых старых толстых ветвях. Плоды эллиптические, со слабо выраженными пятью рёбрами, 4—10 см длиной. Растут гроздьями. У основания они прикрыты маленькой звездообразной чашечкой, а на их концах заметны остатки цветка. Недозрелые плоды ярко-зелёного цвета и имеют хрустящую мякоть, при созревании они становятся жёлто-зелёными, цвета слоновой кости или почти белыми. Мякоть созревших плодов — зелёная мягкая желеобразная сочная и довольно кислая. Иногда она содержит несколько гладких коричневых дискообразных семян около 6 мм шириной.

Использование 
Плоды билимби слишком кислые, чтобы быть съеденными в свежем виде. Иногда недозрелые сырые плоды употребляют вместе с варёным рисом, бобами, рыбой или мясом. Спелые плоды добавляются в карри, идут на изготовление прохладительных напитков и маринадов. Из них изготавливают также варенье и желе, предварительно, чтобы уменьшить кислотность, плоды прокалывают и вымачивают в солёной воде, затем варят с большим количеством сахара. Цветки также иногда консервируются с сахаром. Сок билимби из-за высокой концентрации в нём щавелевой кислоты используется для отмывания рук от краски, отбеливания белых тканей, снятия тусклости с латуни. На Филиппинах листья билимби прикладывают при кожных сыпях и ревматизме. В других местах их прикладывают на места укусов ядовитых животных. Отвар листьев употребляется как отхаркивающее средство. Его вливание также эффективно при воспалении прямой кишки. Отвар цветков применяется как средство от кашля и диареи.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Morton, J.F. 1987. Fruits of Warm Climates. Julia Morton 20534 SW 92 Ct., Miami Fl 33189.
 Pictures of Averrhoa bilimbi Pictures of Averrhoa bilimbi

Фрукты
Кисличные
Флора Юго-Восточной Азии
Плодовые деревья